Cornel Puchianu (ur. 27 października 1989) – rumuński biathlonista i biegacz narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Do 2010 roku brał udział w zawodach w biegach narciarskich.

28 listopada 2013 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w biathlonie zajmując 85. miejsce w biegu indywidualnym.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 zajął 30. miejsce w sprincie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1989
Rumuńscy biathloniści
Rumuńscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018